Campillo de Arenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Arenas (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Campillo de Arenas (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar